M83, M 83 bzw. M-83 stehen für:
 Messier 83, Spiralgalaxie im Sternbild Wasserschlange
 M83 (Band), französische Elektronic-/Dreampop-Band
 M83, US-amerikanische Splitterbombe (Nachbau der deutschen SD 2)
 M-83 (Michigan), Straße im US-Bundesstaat Michigan

M83